De finale van de Coupe de France van het seizoen 2019/20 werd gespeeld op vrijdag 24 juli 2020 in het Stade de France in Saint-Denis. Paris Saint-Germain won het toernooi voor de dertiende keer door AS Saint-Étienne met 1-0 te verslaan. Neymar scoorde het enige doelpunt in de finale. Door de uitbraak van COVID-19 werden er maximaal 5000 toeschouwers toegestaan in het stadion.

Finale

Wedstrijd

2020
Paris Saint-Germain
AS Saint-Étienne
Coupe de France